

Architettura
 Castello Masciantonio – castello di Casoli

Persone
 Pasquale Masciantonio – politico italiano